«Красная жара» () — эксплуатационное кино 1985 года совместного производства ФРГ и США в жанре триллера. Режиссёр Роберт Коллектор, в главных ролях Линда Блэр и Сильвия Кристель. В 1983 Линда Блэйр уже снималась в сексплуатационном фильме «Женщины за решёткой» (оригинальное название  «Chained Heat»). А Роберт Коллектор в 1984 снял «». Поэтому на VHS и DVD все три фильма продавались как один пакет из трёх просмотров.

Название фильма в немецкой версии «Невинность в цепях» ().

Сюжет 
Главная героиня фильма — американская студентка колледжа Кристина Карлсон, которая отправляется в Западную Германию, чтобы встретиться там со своим женихом Майклом, служащим здесь в НАТО-вском контингенте. Она оказывается рядом с перебежчицей Хэддой, проводящей очередную спецоперацию. Внезапно её и шпиона похищают агенты Штази, и она оказывается в Восточной Германии. Там её принимают за агента ЦРУ, допрашивают, добиваются признания, судят и отправляют в женскую тюрьму на 3 года.

Теперь она находится в том месте, где всё запрещено, и где каждый пытается бороться за своё существование. Управляет всем в тюрьме одна из уголовниц София, которой все подчиняются. Кристина пытается выжить в этом кошмаре, приспособиться к такой жизни. А в это время её жених пытается найти её, преодолевая различные бюрократические препоны. Когда он узнаёт, где находится его невеста, то пытается организовать диверсионную десантную операцию, чтобы освободить и спасти свою любимую.

В ролях 
 Линда Блэр — Кристина Карлсон
 Сильвия Кристель — София
 Сью Киль — Хедда
 Элизабет Фолькманн — Эйебек
 Альберт Фортел — Эрнст
 Херб Андрес — Вернер
 Барбара Шпиц — Мег
 Кэти Мароти — Барбара
 Дагмар Шварц — Лилиан
 Сисси Вейнер — Ута
 Соня Мартин — Эвелин
 Эвелин Энглебер — ''Ева

Примечания 

Фильмы-триллеры США
Фильмы ФРГ
Women in prison
Фильмы Роберта Коллектора
Фильмы США 1985 года
Фильмы о холодной войне
Фильмы о студентах
Фильмы о заключённых